

Куйган — село, Балхаський район, Алматинська область
 Куйган — село, Ілійський район, Алматинська область
 Куйган — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Куйган — аул, Келеський район, Туркестанська область
 Куйган — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Куйган — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Куйган — село, Шардаринський район, Туркестанська область